Redlbach ist ein Gewässername im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich:
 Redlbach (Vöckla) – zwei Zuflüsse der Vöckla im Gebiet von Markt Vöcklamarkt; flussabwärts:
 Fornacher Redlbach oder Fornacher Redl oder Redlbach oder Redl, linker Zufluss vor Vöcklamarkt selbst
 Frankenburger Redlbach oder Frankenburger Redl oder Redlbach oder Redl, linker Zufluss bei Redl
 Ottnanger Redlbach oder Ottnanger Redl oder Redlbach oder Redl, linker Zufluss der Ager bei Erlau, Gemeinde Redlham 

Redlbach ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Redlbach (1943–1990), deutscher Bühnenbildner, Filmarchitekt und Fernsehproduzent